Hermann Lüdemann ist der Name folgender Personen:
* Hermann Lüdemann (Theologe) (1842–1933), deutscher evangelischer Theologe
 Hermann Lüdemann (Politiker) (1880–1959), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Lüdemann (Politiker, 1880) (1880–nach 1936), deutscher Politiker (SPD)